Hohenau pode significar:

 Hohenau, município da Bavária na Alemanha
 Hohenau (Paraguai), distrito do departamento de Itapúa
 Hohenau an der March, município da Baixa Áustria
 Hohenau an der Raab, município da Estíria (Áustria)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos